

Пештіго — місто, штат Вісконсин
 Пештіго — місто, штат Вісконсин